Mallory Knox es una banda de Power-Pop-Punk formada en Madrid en 1994.

Componentes 

 Vanesa (voz)

 Alberto Pedroche (guitarra)

 César (batería)

 Iván Calvito (bajo, se unió a la banda poco después)

 Pato (guitarra, colabora en los directos)

Biografía 

El grupo se forma en un instituto de Madrid y crece de la manera habitual de una banda, maquetas, furgoneta y conciertos los fines de semana. En 2001 ganan un concierto organizado por la Comunidad de Madrid y www.muchoruido.com, por el descaro y morro que le echaron en escena. Resultado de ese concurso es su primer largo “Ya no me asusta” (Desobediencia, 2001). Diez años después siguen luchando y la ilusión parece ser la misma.

Sacan su segundo disco en diciembre de 2005. 
“No basta respirar” (Snap Records FUNCD-021).

Como resultado de mucho tiempo currando en el plano musical, y consecuencia de mucho trabajo en locales de ensayo y viajando por los escenarios de Madrid, el grupo se pone a componer y conseguir un “nuevo sonido”, sobre todo desde la llegada al mismo de Iván (bajista). El clima y la expectación creada por “Punk Rocker” les lleva a crear este extraordinariamente fresco set de singles Power-Pop-Punk que es su segundo disco :

“No basta respirar” (Snap Records FUNCD-021). DIC 2005.

Nuevo disco de los renovados Mallory Knox, que parafraseando al Indio (Mánager y Productor) son Canciones, con mayúscula.

La voz de Vanesa (cantante) destaca fuerte y desgarrada sobre melodías pop, fáciles de seguir pero potentes, todo ello sobre una línea instrumental de marcadas influencias del mejor punkrock’77 y new wave de aquella época.

El disco se compone de 13 disparos de factura propia, letras en castellano y una versión, You won’t be happy colaboración incluida de uno de los padres del Power-Pop: :en:Paul_Collins (:en:The_ Nerves, :en:The Beat (US)...) grabando guitarras y voces en una revisión acústica del tema de The Beat.

El “nuevo sonido” se ha obtenido de la mezcla entre el mejor power-pop y new-wave de los 70 y 80. Fuertes guitarras de corte punk-rock y grandes líneas melódicas más cerca del pop, aderezado con brillantes arreglos que nos recuerdan a los deliciosos detalles de discos enormes de Undertones, Buzzcocks, The Beat o Romantics.

Melodías claras y pulidas, muy buena imagen, pegadizas estrofas en castellano y un sonido cuidadosamente producido. 
“No basta respirar” y Mallory Knox aglutinan todos los ingredientes necesarios para llegar y convencer a un público al que normalmente le cuesta encontrar estos sonidos en el panorama musical español. Ellos han hecho su trabajo, ahora son los medios de comunicación los que juegan un importante papel en la difusión y promoción de este y de tantos otros grupos que están apostando e intentando repartir sus valores.

Este segundo trabajo de Mallory Knox ha sido producido por Indio Zammit (Gruta 77, Tarzan...), editado por el sello Snap Records, especializado en power-pop/new wave y grabado en los cada vez más valorados estudios Heatroom de Madrid.

Además, Mallory Knox ya tienen un curriculum envidiable de actuaciones en directo: Gruta77, El Sol (Madrid), Stereo, Coyote (Alicante), Mephisto (BCN), La Nasa (Compostela), Azkena (Bilbao), Hell Dorado (Vitoria), MardiGrass(A Coruña), Iguana (Vigo) y muchas otras salas ya les han visto pasar por sus escenarios con su directo agresivo y fresco, pero sobre todo divertido.

Discografía 

 Ya no me asusta (Desobediencia, 2001)
 No Basta Respirar (Snap Records, 2005)

Enlaces externos 

 Sitio oficial de Mallory Knox

Grupos de música pop